

Persone 
 Antonín Novotný – politico ceco
 Antonín Novotný – compositore di scacchi boemo naturalizzato austriaco
 Jakub Novotný – pallavolista ceco
 Jiří Novotný – architetto ceco
 Jiří Novotný – attore ceco
 Jiří Novotný – ex calciatore ceco
 Jiří Novotný – cestista ceco
 Jiří Novotný – giocatore di calcio a 5 ceco
 Jiří Novotný – hockeista su ghiaccio ceco
 Marek Novotný – pallavolista ceco
 Pavel Novotný – ex calciatore e allenatore di calcio ceco
 Pavel Novotný – cestista ceco
 Pavel Novotný – attore pornografico ceco
 Vladimír Novotný – direttore della fotografia ceco

Personaggi immaginari 
 Michael Novotny – personaggio della serie televisiva Queer as Folk